Marta Kohl de Oliveira é uma professora, pedagoga e psicóloga brasileira conhecida principalmente por seu trabalho na psicologia da educação. É professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

É mestre e doutora em psicologia da educação pela Universidade Stanford e pós-doutora pela Universidade da Califórnia em San Diego.

Bibliografia selecionada 

 Piaget, Vigotski, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão (Summus, 1992). Com Heloysa Dantas e Yves de La Taille.
 Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento – Um processo sócio-histórico (Scipione, 1993). 
 Cultura e psicologia: questões sobre o desenvolvimento do adulto (Hucitec, 2009).

Psicólogos do Brasil
Pedagogos do Brasil
Professores da Universidade de São Paulo